Universidad Austral hace referencia a:

 Universidad Austral de Chile, universidad en la ciudad de Valdivia; o
 Universidad Austral (Argentina), institución de educación superior en Buenos Aires.